Ярский Льнозавод — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Бармашурского сельского поселения.

Улицы 
 Восточный переулок
 Западная улица
 Льнозаводская улица
 Южная улица

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 233 человека (2012).

Примечания 

Населённые пункты Ярского района